Termin LS ima više značenja.

 Lipoil sintaza, enzim
 Laos, kod zemlje